est une expression anglo-saxone signifiant « Mort à l'intérieur ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album du groupe américain  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
Dead Inside, chanson de XXXTENTACION présente sur l'album 17 sorti le